Op het toernooi van Wimbledon in 2021 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van woensdag 30 juni tot en met zaterdag 10 juli 2021.

Algemeen

Toernooisamenvatting 
Van de titelhoudsters Hsieh Su-wei en Barbora Strýcová was de laatste intussen met pensioen gegaan. Hsieh speelde samen met Elise Mertens – zij vormden het derde reekshoofd.

Het als eerste geplaatste Tsjechische koppel Barbora Krejčíková en Kateřina Siniaková bereikte de kwartfinale – daarin werden zij uitgeschakeld door Veronika Koedermetova en Jelena Vesnina.

De finale, die normaliter op zondag wordt gespeeld, was door de organisatie naar de zaterdag verplaatst. In een tweeënhalf uur durende thriller, waarin het recht-op-het-lichaam spel van Koedermetova de Russinnen tweemaal op wedstrijdpunt bracht, verlieten Mertens en Hsieh op dat moment hun beleefde spel, en gingen hun tegenstandsters met gelijke munt terugbetalen. In de derde set liep de score nog op tot 9–7, alvorens het Belgisch/Taiwanees duo hun eerste gezamenlijke titel kon veroveren. De Belgische Mertens had daar­naast twee eerdere grandslamdubbel­spel­titels met een andere part­ner; de Taiwanese Hsieh drie.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Er waren drie Belgische deelneemsters:
 Elise Mertens, zie boven.
 Greet Minnen en Alison Van Uytvanck kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Vijf Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Demi Schuurs, als vierde geplaatst met de Amerikaanse Nicole Melichar, strandde al in de eerste ronde.
 Arantxa Rus, als vijftiende geplaatst met de Slowaakse Viktória Kužmová, bereikte de derde ronde.
 Kiki Bertens en Lesley Pattinama-Kerkhove verloren meteen hun openingspartij.
 Rosalie van der Hoek, samen met de Amerikaanse Bernarda Pera, had eveneens de eerste ronde als eindstation.

Geplaatste teams 
De plaatsingslijst is gebaseerd op de WTA-ranglijst per 21 juni 2021.

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 2021